hrabstwo Pennington (ang. Pennington County) w USA, w stanie Minnesota
 hrabstwo Pennington (ang. Pennington County) w USA, w stanie Dakota Południowa